Berardo dei Bonacolsi (XIII secolo)
 Berardo I dei Bonacolsi (XIII secolo)
 Berardo II dei Bonacolsi (XIV secolo)